Публий Муций (Publius Mucius) може да се отнася за:
 Публий Муций Сцевола, консул 175 пр.н.е
 Публий Муций Сцевола, консул 133 пр.н.е.
 Публий Лициний Крас Див Муциан, осиновен от брата на майка му Публий Лициний Крас и е консул 131 пр.н.е.